«Лейден» () — нидерландский профессиональный баскетбольный клуб из одноименного города, трёхкратный чемпион и обладатель Кубка Нидерландов. Основан 23 сентября 1958 года преподавателем лейденского колледжа Бонавентуры Тоном Калленбергом, а в 1967 году вышел в высшую лигу. Носил названия «Бона Старс» (1958—1967), «Меркасол» (1967—1977), «Паркер» (1977—1983) и «Элмекс» (1983—1986). Сейчас спонсором команды является страховая компания Zorg en Zekerheid. Домашние матчи проводит в спортивном зале «Вейф Мейхал», вмещающем 2000 зрителей. В 60-е годы команда некоторое время играла в Гааге.

Текущий состав

Титулы 
 Чемпион Нидерландов — 1977/78, 2010/11, 2012/13, 2020/21
 Серебряный призёр — 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1984/85, 2011/12, 2017/18, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2009/10, 2011/12, 2018/19
 Финалист — 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2011, 2012, 2021
 Победитель турнира Haarlem Basketball Week — 1983
 Чемпион Нидерландов (до 20 лет) — 2008
 Обладатель приза Leidse Sportploeg — 2010, 2013

Сезоны

Главные тренеры 
 / Гарри Паппас
  Хенни Блом
  Тон Бот (1980—1981)
  Иво Бом (2006—2008)
  Тон ван Хелфтерен (2008—2014)
  Эдди Кастелс (2014—2016)
  Паул Вервак (2016—2018)
  Ролф Франке (2018—)

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Нидерландов
Лейден
Спорт в Гааге